Saint-Marc (avec un tiret) peut désigner :

Fête 
La Saint-Marc est fêtée le 25 avril.

Toponymes

Saint-Marc est une section de la ville de Namur (capitale de la Wallonie).

Place Saint-Marc à Zagreb, comprenant l'église Saint-Marc.

Le Collège Saint-Marc est un grand collège de frères Lasalliens, situé à Alexandrie.

Communes 
 Boisleux-Saint-Marc dans le Pas-de-Calais
 Saint-Marc-à-Frongier dans la Creuse
 Saint-Marc-à-Loubaud dans la Creuse
 Saint-Marc-du-Cor en Loir-et-Cher
 Saint-Marc-Jaumegarde dans les Bouches-du-Rhône
 Saint-Marc-le-Blanc en Ille-et-Vilaine
 Saint-Marc-sur-Seine dans la Côte-d'Or

Ancienne commune 
 Saint-Marc, aujourd'hui un quartier de Brest dans le Finistère, commune à laquelle elle a été intégrée en 1945.
 Saint-Marc, ancienne commune dans le Cantal, commune déléguée de Val d'Arcomie
 Saint-Marc-le-Blanc, ancienne commune en Ille-et-Vilaine, commune déléguée de Saint-Marc-le-Blanc
 Saint-Marc-sur-Couesnon, ancienne commune en Ille-et-Vilaine, commune déléguée de Rives-du-Couesnon

Lieu-dit 
 Saint-Marc-sur-Mer, une station balnéaire rattachée à la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Établissements 
 le Lycée Saint-Marc de Lyon.

Saint-Marc, du département de l'Artibonite.

la place Saint-Marc à Venise.
 la place Saint-Marc  à Florence, voir Piazza San Marco.

Saint-Marc-des-Carrières
 Saint-Marc-de-Figuery, municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi. 
 Saint-Marc-sur-Richelieu, dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu.

Édifices religieux 
 Basilique Saint-Marc de Venise en Italie.

Chapelles Saint-Marc 
 Chapelle Saint-Marc du Chipal (Vosges) 
 Chapelle Saint-Marc de Malakoff (Hauts-de-Seine)
 Chapelle Saint-Marc de Kervalet (Loire-Atlantique).
 Chapelle Saint-Marc de Nuits (Yonne).

Églises Saint-Marc

Patronyme 

 
 Saint-Marc Girardin (1801-1873) homme politique et critique littéraire français.
 Charles-Hugues Le Febvre de Saint-Marc (), écrivain français.
 Jean Antoine Charles Saint-Marc (1830-1897), général de division français.
 Hélie de Saint Marc (1922-2013), résistant, déporté, militaire français, participant au putsch des généraux en 1961.
 Famille Denoix de Saint-Marc, famille périgourdine

Produit 
 Saint Marc (anc. Lessive Saint-Marc) est une marque de lessive du groupe Reckitt Benckiser.

Voir aussi 
 
 Saint-Mark (Dominique)